Die Liste der Städte in Frankreich (ohne französische Überseegebiete) bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des Staates Frankreich.



Metropolregionen nach Einwohnerzahl  
Die Metropolregionen (Aire urbaine) sind die größten städtischen Gebiete. Die größte Aire urbaine besitzt Paris, danach folgen Lyon und Marseille-Aix-en-Provence. Manche Metropolregionen bilden auch europäische Metropolregionen, über Grenzen hinweg. Diese finden sich etwa in Lille, zusammen mit Belgien und bei Straßburg, zusammen mit Deutschland.  Die Statistik erfasst aber nur die Einwohner der Metropolregionen in Frankreich. Die größten Metropolregionen sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsforschung (INSEE) (Stand 1. Januar 2016):

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die größte Agglomeration (Unité urbaine) in Frankreich ist Paris mit 10,5 Millionen Einwohnern. Damit leben allein im Ballungsraum der Hauptstadt 16,2 % Prozent der Menschen des Landes. Die größten Agglomerationen sind nach Angaben des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsforschung (INSEE) (Stand 1. Januar 2016):

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der traditionellen Volkszählungen (VZ) vom 4. März 1982, 5. März 1990 und 8. März 1999 sowie der rollierenden Zensus (Erhebung mit rotierenden Stichproben) vom 1. Januar 2006, vom 1. Januar 2014 und vom 1. Januar 2018. Bei dem System des rollierenden Zensus erfolgt jährlich von INSEE eine Befragung eines Teiles der Bevölkerung, wobei sich der Umfang der Befragungen nach der Gemeindegröße richtet. Aufgeführt ist auch die Region und das Département, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)
Canal saint Félix - Nantes 01.jpg
Place de la Mairie, Rennes, France.jpg
From Croix Rousse To Fourvière (161423721).jpeg

Quelle: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Siehe auch 
 Département
 Liste der Hafenstädte in Frankreich
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Region (Frankreich)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Frankreichs

!Liste Der Stadte In Frankreich
Frankreich